Bamba kan syfta på:
 Bamba, vardaglig och regionalt namn för skolbespisning
 Mont Bamba, berg i Kongo-Brazzaville
 Bamba, en krater på Mars

Se även
 La Bamba